UAE Tour 2023 var den 5. udgave af det emiratarabiske etapeløb UAE Tour. Cykelløbets syv etaper blev kørt fra 20. til 26. februar 2023 med start ved Al Dhafra Castle og mål på Jebel Hafeet. Løbet var tredje arrangement på UCI World Tour 2023.

Belgiske Remco Evenepoel fra  vandt løbet foran australske Luke Plapp () og britiske Adam Yates ().

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

  DNF = gennemførte ikke
 DNS = stillede ikke til start

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

2023
UCI World Tour 2023